Torneo Clausura 2022 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2022 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2022 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2022 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2022 en Guatemala.
 Série de Clôture 2022 en Haití.
 Torneo Clausura 2022 en Honduras.
 Torneo Clausura 2022 en México.
 Torneo Clausura 2022 en Nicaragua.
 Torneo Clausura 2022 en Panamá.
 Torneo Clausura 2022 en Perú.
 Torneo Clausura 2022 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2022 en Uruguay.

Véase también
 Torneo Apertura 2022,  desambiguación.
 Torneo Apertura 2021,  desambiguación.
 Torneo Clausura 2021,  desambiguación.